Sogod bezeichnet:

 Sogod (Cebu), eine Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen
 Sogod (Southern Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Southern Leyte, Philippinen